

Persone
 Fatjon Andoni (1991) – calciatore albanese
 Foto Andoni (1946) – ex calciatore albanese

Altro
 Andoni – area di governo locale della Nigeria
 Andoni – forma basca del nome proprio di persona Antonio